Mnoho povyku pro nic (nebo v originále Much Ado About Nothing) může být:
 Mnoho povyku pro nic, divadelní hra Williama Shakespeara z let 1598–1599
 Much Ado About Nothing (film, 1967), britský televizní film režiséra Franca Zeffirelliho z roku 1967
 Much Ado About Nothing (film, 1984), britský televizní film režiséra Stuarta Burgea z roku 1984
 Mnoho povyku pro nic (film, 1993), britský film režiséra Kennetha Branagha z roku 1993
 Mnoho povyku pro nic (film, 2005), britský televizní film režiséra Briana Percivala z roku 2005
 Mnoho povyku pro nic (film, 2012), americký film režiséra Josse Whedona z roku 2012
 Much Ado About Nothing (opera), opera Charlese Villierse Stanforda z roku 1901